Évry (Essonne) (tot 1965: Évry-Petit-Bourg)
Évry (Yonne)
ook:
Évry-Courcouronnes, waar Évry (Essonne) onder valt
Évry-Grégy-sur-Yerre, Seine-et-Marne Évéryciens
Arrondissement Évry